Евдокия-свистунья — день в народном календаре славян:
 Евдокия-свистунья — день, названный в честь святой Евдокии Илиопольской. Отмечается .
 Евдокия-свистунья — день, названный в честь преподобной Евдокии Дмитриевны. Отмечается .